Vaggio steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Reggello, Provinz Florenz, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Pian di Scò, Provinz Arezzo, Italien